O Pierikos F.C. é um clubes de futebol, sediado em Katerini, Grécia, está na Beta Ethniki.

Ligações externas 

Clubes de futebol da Grécia
Clubes de futebol fundados em 1961
Fundações na Grécia em 1961
Katerini